En Pologne, Sułoszyn peut faire référence à :

 Sułoszyn, un village dans la voïvodie de Lublin,
 Sułoszyn, un village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.